Смотри́тель:
 Смотритель — должностное лицо, которому поручено заведование чем-либо, надзор, присмотр, наблюдение за чем-нибудь.
 Смотритель маяка
 «Смотритель» — комедия режиссёра Рода Дэниела (1991).
 «Смотритель» — триллер режиссёра Джима Донована (2008).
 «Смотритель» — драма режиссёра Катрин Видеман (2012).
 «Смотритель» — эпизод телесериала «Доктор Кто» (2014).
 «Смотритель» — роман писателя Виктора Пелевина (2015).
 «Смотритель» — фильм ужасов режиссёра Стефана Рика (2017).

См. также 
 Зритель
 Наблюдатель
 Надзиратель
 Обозреватель
 Смотрящий
 Соглядатай